Greentown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greentown (Indiana)
Greentown (Ohio)